Капарао ()  —  муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Маньюасу, который входит в Зона-да-Мата. Население составляет 5539 человек на 2006 год. Занимает площадь 130,064 км². Плотность населения — 42,6 чел./км².

История 
Город основан 1 марта 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.103.229,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.042,94 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,716  (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс